Pseudoinonotus är ett släkte av svampar. Pseudoinonotus ingår i familjen Hymenochaetaceae, ordningen Hymenochaetales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Pseudoinonotus